Aspen (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Aspen Park, een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Aspen Hill, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Aspen (België), een indoorskibaan in Wilrijk, België

 Dodge Aspen, een model van het Amerikaanse automerk Dodge
 Visual Objects (codenaam: Aspen), een programmeertaal
 Aspen, een merknaam voor Alkylaatbenzine, bekend als kettingzaagbrandstof
 Aspen pharma, een Zuid-Afrikaans farmaceutisch bedrijf